Hall of Fame (englisch „Ruhmeshalle“) steht für:

 Ruhmeshalle, Halle oder Auflistung zur Ehrung von Ereignissen oder Persönlichkeiten
 Hall of Fame (Graffiti), Wandflächen mit Graffiti
 Hall of Fame (Lied), Song der Gruppe The Script
 Hall of Fame (Manager Magazin), Ruhmeshalle zur Ehrung deutscher Ökonomen
 Hall of Fame des deutschen Fußballs, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund
 CQ Amateur Radio Hall of Fame, Pioniere des Amateurfunks
 WWE Hall of Fame, Ruhmeshalle im Wrestling

Siehe auch:

 Hall of Honor, US-amerikanische Ehrenhalle für Leistungen in der Kryptologie
 Hollywood Walk of Fame, Gehweg in Los Angeles zur Ehrung von Prominenten der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie